Duke Nukem — серия видеоигр, главным героем которой является Дюк Нюкем. Изначально создана компанией 3D Realms/Apogee Software как серия видеоигр для PC. Первая игра серии была выпущена в 1991 году, позднее франшиза была расширена до игр, выпущенных для различных консолей от сторонних разработчиков. В 2010 году права франшизы были приобретены компанией Gearbox Software, которая завершила разработку Duke Nukem Forever и выпустила его 10 июня 2011 года в Европе и Австралии, а 14 июня 2011 года в США.

Основная серия

Спин-офф серия

Примечания

Ссылки 

Duke Nukem
Серии компьютерных игр